Gulfstream V («Гольфстрим V») — крупногабаритный реактивный самолёт большой дальности производства Gulfstream Aerospace, созданный на основе предыдущего Gulfstream IV.

Он летит до 0,885 Маха, до 51 000 футов и имеет диапазон 6500 нм. Обычно он вмещает четыре члена экипажа и 14 пассажиров.

Характеристики 
 Дальность полёта: 10 742 км
 Размах крыла: 28 м
 Крейсерская скорость: 904 км/ч
 Максимальная скорость: 966 км/ч
 Масса: 21 000 кг
 Длина: 29 м
 Тип двигателя: Rolls-Royce BR700

Самолёты Gulfstream
Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты с Т-образным оперением